Caria bezeichnet
 lateinisch die kleinasiatische Landschaft Karien 
 Caria (Provinz), eine diesem Gebiet entsprechende römische Provinz 
 Caria (Belmonte), portugiesische Gemeinde
 Caria (Kalabrien), italienische Gemeinde
 Caria (Moimenta da Beira), portugiesische Gemeinde
 den Namen der antiken Stadt Aphrodisias in der byzantinischen Zeit
 Titularerzbistum Caria

Caria ist der Familienname folgender Personen:
 Angelo Cario (1947–1996), italienischer Politiker auf Sardinien
 Enrico Caria (* 1957), italienischer Schauspieler und Regisseur
 Rafael Caria (1941–2008), spanischer Philologe und Dichter